Leva puede referirse a:
Leva: reclutamiento obligatorio de la población para servir al ejército.
Leva: pieza que gira alrededor de un punto que no es su centro geométrico.
 Leva: localidad del norte de la provincia de Burgos.
 Acción de levar (recoger las anclas en un barco)
Leva búlgara: moneda búlgara

Enlaces externos